Osoby o tym nazwisku:
 Bojan Malić – chorwacki wioślarz
 Zdravko Malić – chorwacki literaturoznawca, poeta, tłumacz